Бівер (округ, Оклахома)
Бівер (округ, Пенсільванія)
Бівер (округ, Юта)